Вильериас-де-Кампос () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Паленсия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Кампос. Занимает площадь 22 км². Население — 113 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 30 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Villerías de Campos
 Página oficial de la Queseria Artesanal Hermanos Paramio 

Населённые пункты Паленсии
Муниципалитеты Паленсии